Langer See ist der Name folgender Seen:
 Langer See (Böblingen, Sindelfingen), See im Wohn- und Gewerbegebiet Flugfeld, Städte Böblingen und Sindelfingen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg; siehe Flugfeld (Stadtteil)#Langer See
 Langer See (Dahme), See im Bezirk Treptow-Köpenick, Berlin
 Langer See (Flessenow), See in Dobin am See, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Langer See (Garzin), See in Garzau-Garzin, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Langer See (Karlstein am Main), See bei Karlstein am Main, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Langer See (Kolberg), See in Kolberg, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Langer See (Schöntal), Waldsee im Lauf des Ellbachs nahe Halsberg, Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-WÜrttemberg
 Langer See (Weisdin), See in Weisdin, Gemeinde Blumenholz, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern

Siehe auch:
 Langesee im Naturpark Schlaubetal, Brandenburg
 Langsee